Бюшар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бюшар, Амандин (1995) — французская дзюдоистка.
 Бюшар, Гюстав (1890—1977) — французский фехтовальщик-шпажист, призёр Олимпийских игр.
 Бюшар, Жорж (1893—1987) — французский фехтовальщик-шпажист, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира.